Cm може значити:

 Кюрій — трансурановий хімічний елемент із атомним номером 96, Cm.
 Cm — Акорд до мінор.
 .cm — національний домен верхнього рівня (ccTLD) для Камеруну.
 cm чи см — сантиметр.
 CyanogenMod — післяпродажна прошивка ряду телефонів і планшетів на Android
 Комікет — найбільший ярмарок манґи, відомий також, як Comic Market (CM).
 CM — CyanogenMod
 China Mobile — китайський оператор зв'язку.
 Cooler Master — виробник комп'ютерного обладнання.
 Comercial Mexicana — мережа магазинів.
 Copa Airlines — авіакомпанія.

Багатозначні терміни